Moviment Nacional Panarmeni, partit polític d'Armènia
 Moviment Nacional del Poble, partit polític de Trinitat i Tobago
 Partit de l'Ordre Nacional (del seu nom en turc Milli Nizam Partisi), partit polític històric de Turquia